Amerikai Egyesült Államok
 Locust Grove (Arkansas)
 Locust Grove (Georgia)
 Locust Grove (Warren megye, Indiana)
 Locust Grove (Wayne megye, Indiana)
 Locust Grove (Clark megye, Kentucky)
 Locust Grove (Pendleton megye, Kentucky)
 Locust Grove (Allegany megye, Maryland)
 Locust Grove (Garrett megye, Maryland)
 Locust Grove (Kent megye, Maryland)
 Locust Grove (Washington megye, Maryland)
 Locust Grove (New Jersey)
 Locust Grove (New York)
 Locust Grove (Adams megye, Ohio)
 Locust Grove (Licking megye, Ohio)
 Locust Grove (Mahoning megy, Ohio)
 Locust Grove (Oklahoma)
 Locust Grove (Oregon)
 Locust Grove (Centre megye, Pennsylvania)
 Locust Grove (Lancaster megye, Pennsylvania)
 Locust Grove (Snyder megye, Pennsylvania)
 Locust Grove (York megye, Pennsylvania)
 Locust Grove (Tennessee)